Vallaise peut faire référence à :
 Vallaise - ancien nom de la vallée du Lys, aujourd'hui utilisé parfois dans l'usage savant
 Maison de Vallaise - famille noble valdôtaine
 Château des Vallaise - château situé à Perloz
 Château inférieur d'Arnad, également le château Vallaise - château situé à Arnad

Homonymie de toponyme